Miejscowości w USA:
 Americus – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Sumter
 Americus – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Lyon
 Americus – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie Tippecanoe
Gminy w USA:
 Americus (ang. Americus Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Lyon
 Americus (ang. Americus Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grand Forks